Limau Manis (Pauh), een plaats in Indonesië
Limau Manis (Kampar), een plaats in Indonesië
Limau Manis (Bunguran Timur Laut), een plaats in Indonesië
Limau Manis (Muara Sipongi), een plaats in Indonesië
Limau Manis (Tanjung Morawa), een plaats in Indonesië
Limau Manis (Kemuning), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing